Sieben Hügel steht für:

 Sieben Hügel von Bamberg, siehe Fränkisches Rom #Die sieben Hügel
 Sieben Hügel von Jerusalem, siehe Teich von Siloah #Gihonquelle
 Sieben Hügel von Köttichau, siehe Köttichau #Siedlungsgeschichte
 Sieben Hügel von Lissabon, siehe Lissabon #Geologie
 Sieben Hügel Roms, östlich des Tiber liegende Anhöhen

Siehe auch:
 Sieben Berge (Begriffsklärung)